Vapa je lahko:
 Vapa, Sjenica (Srbija)
 Vapa, Čačak (Srbija)